La Coupe d’Europe de basket-ball 3×3 (), jusqu’en 2017 championnat d’Europe de basket-ball 3×3 (FIBA Europe 3x3 Championships) a été créé par la Fédération internationale de basket-ball en 2014 et a eu lieu pour la première fois à Bucarest en Roumanie.

Variante du basket-ball à cinq, cette compétition se joue selon les règles du basket-ball à trois, à savoir à trois contre trois, en une seule période de 10 minutes et avec un décompte de points différent.

Historique

Palmarès senior

Tournoi masculin

Tournoi féminin

Tableau des médailles 
Mis à jour après l’édition 2022.

Participation

Équipe masculine

Équipe féminine

Notes et références